Сезон 2003–04 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 30 серпня 2003 та 16 травня 2004 року. Став 72-м турніром з моменту заснування Серії A, а також 16-м (з сезону 1988–89) та останнім сезоном, участь у якому брали 18 команд. За результатами сезону Серію A залишили 4 найгірші команди, на зміну яким з Серії B підвищилися у класі 6 найкращих клубів, довівши таким чином кількість учасників Серії A до 20.

Переможцем сезону став «Мілан», для якого цей «скудетто» став 17-м в історії. Найрезультативніший форвард міланського клубу українець Андрій Шевченко став найкращим бомбардиром сезону, а згодом був визнаний найкращим футболістом Європи 2004 року і отримав «Золотий м'яч».

Команди 
Участь у турнірі брали 18 команд:

Формат турніру 
В рамках розширення Серії A з 18 до 20 команд за результатами сезону 2003-04 елітний сезон залишали 3 гірші команди, причому команда, що зайняла останнє місце у турнірній таблиці вибувала не до наступної за ієрархією Серії B, а ще на рівень нижче — до Серії C1. На зміну цим трьом командам з Серії B підвищення у класі отримували 5 клубів. 

Крім цього команди, що зайняли 15 місце у Серії A та шосте місце у Серії B розігрували між собою ще одне місце у турнірі Серії A наступного сезону. Цими командами стали відповідно «Перуджа» та «Фіорентина», за результатами двоматчового двобою гору узяла «Фіорентина» з рахунком 2:1.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Чемпіони 
Склад переможців турніру:

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Серії A сезону 2003-04 став український нападник «Мілана» Андрій Шевченко, на рахунку якого було 24 голи. Рівень гри українського форварда та його внесок у здобуття «Міланом» чергового чемпіонського титулу були високо оцінені футбольною спільнотою та дозволили йому стати лауреатом «Золотого м'яча», приза найкращому футболісту Європи 2004 року.

Повний перелік бомбардирів, які забили в сезоні 2003-04 принаймні 10 голів у Серії A:

Роберто Баджо забив двохсотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174).

Відвідуваність 

Середня відвідуваність матчів Серії A сезону 2003-04 склала 25 675 глядачів.

Посилання 
 Серія A 2003–04 на RSSSF

Примітки 

2003-04
2003 у футболі
2004 у футболі
2003 в італійському спорті
2004 в італійському спорті